Stewart Peak kan syfta på följande:

 Stewart Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis
 Stewart Peak, British Columbia, en bergstopp i Kanada